Usès, municipi al departament de Gard (regió de Llenguadoc-Rosselló, França)
 Bisbat d'Usès, divisió eclesiàstica de França centrada a la ciutat d'Usès
 Cantó d'Usès, cantó francès del departament del Gard, a la regió del Llenguadoc-Rosselló
 Comtat d'Usès, jurisdicció feudal iniciada en temps dels visigots i que el 751 el rei dels francs va deixar en mans d'un got el 1229 el comtat va passar a la corona francesa
 Ducat d'Usès, creat el 1565 a partir del vescomtat d'Usès, el 1572 va esdevenir ducat-pairia
 Vescomtat d'Usès